Jeltsch ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Jeltsch (* 1958), deutscher Drehbuchautor
 Karin Jeltsch (1935–2017), deutsche Politikerin (CDU)
 Rolf Jeltsch (* 1945), Schweizer Mathematiker
 Lieselotte E. Saurma-Jeltsch (* 1946), Schweizer Kunsthistorikerin und emeritierte Hochschullehrerin
 Michael Jeltsch (* 1969), deutsch-finnischer Biochemiker

Siehe auch:

 Jelcz-Laskowice (deutsch Jeltsch-Laskowitz), Stadt in Polen in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Saurma-Jeltsch Adelsgeschlecht